Zanardi – antica famiglia del patriziato veneziano, diramata in particolare a Milano

Persone 
 Alberta Zanardi (1940) – ex canoista italiana
 Alex Zanardi (1966) – pilota automobilistico e atleta paralimpico italiano
 Antonio Zanardi Landi (1950) – diplomatico italiano
 Bonfiglio Zanardi (1910-1937) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Bruno Zanardi (1948) – restauratore e storico dell'arte italiano
 Ernesto Zanardi (1910-2002) – politico italiano
 Francesco Zanardi (1873-1954) – politico italiano
 Gentile Zanardi (1660 circa-1700 circa) – pittrice italiana 
 Marika Zanardi (1981) – ex cestista italiana
 Silvia Zanardi (2000) – ciclista su strada e pistard italiana
 Tullio Zanardi (1897 – ...) – calciatore italiano

Personaggi 
 Zanardi – personaggio dei fumetti creato da Andrea Pazienza